Rāwalpindi, ciutat del Pakistan propera a la capital del país, Islamabad 
 Districte de Rawalpindi, divisió administrativa del Pakistan al nord de la província del Panjab (Pakistan) amb capital a Rawalpindi 
 Divisió de Rawalpindi, entitat administrativa al Panjab de l'Índia Britànica i després del Pakistan